Janus — немецкий музыкальный проект, состоящий из Дирка Ригерта и Тобиаса Хана, созданный в 1995 году.

Альбомы

'Vater' 

Уже появившийся в 1996 году 'Demo-CD', разошедшийся в тесном кругу, наделал немало шуму. В 1998 году полнометражный альбом 'Vater' был выпущен лейблом Nova Tekk, а композиция Saitenspiel стала одним из хитов окологотической сцены того времени. RIG вспоминает:
"'Vater' оказался очень удачным не благодаря Nova Tekk, а вопреки Nova Tekk. Там были один или два человека, которые активно помогали нам, но определенная непредсказуемость и бессилие этой конторы доводили все их усилия до абсурда. И, в конце концов, мы пришли к решению, что было бы лучше начать подыскивать для себя новое пристанище"
И для нового альбома 'Schlafende Hunde' они нашли его - им стал легендарный лейбл Trisol.

'Schlafende Hunde' 
'Schlafende Hunde' музыкально и тематически - концептуальный альбом. Этим альбомом Janus завершили формирование своего собственного, абсолютно неповторимого стиля. Хан и RIG на сей раз отказались от использования синтезаторов, полностью заменив их живыми инструментами. История, легшая в основу этого опуса, была сочинена ещё для первого демо. Этот альбом должен был появиться уже в 1999 году, но произошла задержка. Просто они не могли прийти к завершению, снова и снова изменяли песни, выкидывали, что-то сочиняли заново. Два года прошли в утомительной работе в собственной студии Тобиаса. Музыканты, добиваясь идеального звука, записали несколько версий каждой песни. RIG: 
"Мы непрерывно работали над альбомом 'Schlafende Hunde' (Спящие собаки), запись которого отняли у нас многократно больше времени, чем в случае с 'Vater'. Кроме того, мы должны были не единожды прерывать запись, так как Тоби в 1999 году несколько раз переезжал со своей студией и помимо этого по программе занимал студию различной продюсерской деятельностью"
Работа была высоко оценена европейской прессой: 
 Legacy 14/15
 Metal Hammer 5/7
 Metal Heart 8,5/10
 Orkus 9/10
 DarkCity 5/5
Действие развёртывается с конца - развязка происходит в самом начале, затем с каждой композицией отдельными фрагментами восстанавливается полная картина. Это история двух совершенно разных братьев, попавших под власть одной женщины по имени Вероника. События принимают все более трагический характер, нагромождения лжи в итоге погребают всех трёх героев. Главному герою (одному из братьев) приходится пережить сильное чувство по отношению к женщине, которую гораздо сильнее интересуют более прагматические вещи. В этом суть трагедии - любовь его постепенно превращается в одержимость, а затем в бешеную ревность и ненависть. В итоге гибнут люди, а сам главный герой оказывается клиентом психиатра. Всю эту историю нельзя воспринимать также отдельно от графических образов, созданных талантливым художником Oli Schlemmer. Oli отвечает за художественное оформление, очень хороший и давний друг группы, он всегда был в определенном смысле её частью. Круг его задач включает исключительно художественно-графическую область, которая у Janus очень ярко выражена, так что ему еще никогда не приходилось жаловаться на недостаток работы. И она продолжается.

'Winterreise' 
Карьера дуэта была продолжена выпуском миньона 'Winterreise' из пяти композиций.

'Auferstehung' 
Два года велась работа над третьим полнометражным альбомом - 'Auferstehung'. Он, как и прежний диск, по содержанию представляет собой глубоко концептуальную работу, а по музыке - уникальную тяжёлую смесь всех направлений готики, электроники и даже нео-классики. Уникальная комбинация музыки, текста и графических образов при участии 9 сессионных музыкантов из Persephone, L`ame Immortelle, In Strict Confidence; классического оркестра (16 человек) и хора (13 человек). Запись сделал в студии Nachtschicht сам Tobias Hahn.

'Nachtmahr' 
В следующем году увидела свет новая работа дуэта - полнометражный студийный альбом 'Nachtmahr'. Более меланхоличный по настроению чем его предшественник, он представляет собой уникальную "тяжёлую" комбинацию музыки самых разных направлений - готики, электроники и даже нео-классики. На записи звучат скрипки, виолончели, кларнет, аккордеон и другие инструменты. Записано при участии 15 сессионных музыкантов, среди них - Katrin Ebert (Persephone, Janus, Nenia, Sopor Aeternus), Katharina Kranich (Asp, Chamber, Janus), Daniel Schroder (Samsas Traum), Lothar Weise (Persephone, Janus), Robert Beyer (Persephone, Janus), Jochen Schibetz (L`ame Immortele, Persephone, Janus, Ophelia`s Dream), Martin Hofert (Asp, Persephone, Janus, Nenia, Sopor Aeternus) и другие. Запись сделал в студии Nachtschicht Tobias Hahn. Диск содержит кавер композиции "Kadaverstern" знаменитого немецкого поп-исполнителя, композитора, автора мюзиклов и актёра Heinz Rudolf Kunze. Оформление - Oliver Schlemmer (L`ame Immortele).

Дискография 
 Vater (1998)
 Schlafende Hunde (2000)
 Auferstehung (2004)
 Nachtmahr und Die Alpträume des Herrn Riegert (2005)
 Vater Deluxe (2006)
 Schlafende Hunde Deluxe (2014)
 Ein schwacher Trost (2017)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году